Вендра́к-Алера́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 25 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 92 осіб у працездатному віці (15-64 років) 61 була активна, 31 — неактивна (показник активності 66,3%, у 1999 році було 68,6%). З 61 активної працювало 56 осіб (30 чоловіків та 26 жінок), безробітних було 5 (2 чоловіки та 3 жінки). Серед 31 неактивної 6 осіб було учнями чи студентами, 15 — пенсіонерами, 10 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 169,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вендрак-Алерак на сайті французького Національного інституту географії
 Вендрак-Алерак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вендрак-Алерак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вендрак-Алерак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вендрак-Алерак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн